Ekvipage [-’pa.sjə] (fr. équipage, af lat. equus, hest) har flere betydninger:

 Hest og rytter som en enhed.
 Vogn med heste og tilbehør.
 (søvæsen) en militært uddannet afdeling af mandskabet i fremmede mariner, hvor betegnelsen ekvipage nærmest svarer til vore korps (artillerikorps, matroskorps etc.). I den russiske marine haves en garde ekvipage, der danner stambesætningen til de kejserlige yachter m.m. I den danske marine anvendes ekvipage som fællesbetegnelse for det ekvipagemesteren underlagte personel og det materiel, som dette anvender ved udførelsen af de under ekvipagemester nævnte arbejder på Orlogsværftet, hvor ekvipage mere populært også kaldes »flåden«.

Se også 
 Skibsbesætning

Søværnet
Søkrig
Franske vendinger